Die Abkürzung LLV steht für:

 Grumman Long Life Vehicle, ein US-amerikanisches Postfahrzeug
 Liechtensteiner Leichtathletikverband
 Liechtensteinische Landesverwaltung
 Lockheed Launch Vehicle, siehe: Athena (Rakete)

Abkürzung